Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale Helena Suková 6–7(4), 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Jana Novotná (campionessa)
 Mary Joe Fernández (primo turno)
 Anke Huber (secondo turno)

 Sabine Hack (primo turno)
 Sabine Appelmans (primo turno)
 Julie Halard (semifinali)
 Chanda Rubin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1994